Сочи 1976 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 9 советских (5 гроссмейстеров,  3 международных и 1 национальный мастер) и 7 иностранцев (5 гроссмейстеров, 1 международный и 1 национальный мастер).

Победу в турнире, как и за 2 года до этого, одержал советский гроссмейстер Л. А. Полугаевский. На сей раз, однако он не смог стать единоличным победителем турнира: 1-е место с ним разделил другой советский шахматист Е. Э. Свешников. В последнем туре Полугаевский сыграл вничью с Геллером. Догнать его могли Свешников и И. Зайцев. Свешникову удалось победить черными Н. Кирова, а Зайцев, также игравший черными, неудачно разыграл против Адорьяна разменный вариант испанской партии и потерпел поражение. В результате он выпал из призовой тройки, куда поднялся Цешковский, который победил Захарова.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Норму международного гроссмейстера выполнили один из победителей турнира Е. Э. Свешников и И. А. Зайцев. Норму международного мастера выполнил А. И. Захаров.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1976 год в шахматах
Спорт в России в 1976 году
1976 год в Краснодарском крае